Mont-Tremblant, montagna del Canada
Mont-Tremblant, comune e stazione sciistica del Canada
Circuito di Mont-Tremblant, autodromo del Canada